EASA  (ang. European Aviation Safety Agency, pol. Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego)
 EASA (ang. European Architecture Students Assembly, European Assembly of Architecture Students, pol. Europejskie Zgromadzenie Studentów Architektury) 
 EASA (ang. European Association of Social Anthropologists,  pol. Europejskie Stowarzyszenie Antropologów Społecznych)